82-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка прошла с 9 по 17 июня 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018. Победителем гонки стал австралийский велогонщик Ричи Порт из .

Участники 
Приглашение на гонку автоматически получили все 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторы предоставили уайлд-кард для 3 профессиональных континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 147 гонщиков. До финиша доехали 137 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 9 этапов общей протяжённостью 1215,4 километра. Первый и последний этапы прошли в формате индивидуальной гонки с раздельным стартом.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Лидерство в генеральной классификации: 10 очков  за каждый этап.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Тур Швейцарии 2019 на FirstCycling
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 2018 году
Июнь 2018 года